2 miejscowości w Polsce: 
 Kaptury – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Szelków 
 Kaptury – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów